Armatimonadetes o Armatimonadota es un filo  de bacterias Gram negativas aerobias quimioheterótrofas que fue provisionalmente denominado filo candidato OP10. Está conformado por las siguientes especies:

 Armatimonas rosea: Bacteria mesófila, con temperatura óptima de 30-35 °C y de colonias rosadas.

 Chthonomonas calidirosea: Bacteria termoacidófila, con temperatura óptima de 68 °C, pH 5,3, con movilidad y de colonias rosadas.

 Fimbriimonas ginsengisoli: Bacilo mesófilo, con temperatura óptima de 30 °C, sin movilidad y de colonias marfil.

Filogenia 
Armatimonadetes podría ser relacionado con Elusimicrobia dentro del clado Gracilicutes o con las bacterias grampositivas en el clado Terrabacteria. Sus relaciones internas serían las siguientes:

Referencias 

Armatimonadetes